MGO ima više značenja.

 Magnezijum oksid, -{MgO}-
 Metilglioksal, aldehidna forma piruvinske kiseline